Rosa 'Amber Queen' — сорт роз, классифицируется, как флорибунда.

Биологическое описание 
Куст компактный, с зелёной, крупной, полуглянцевой листвой.

Высота куста 50—75 см, ширина 60 см, согласно другому источнику высотой до 120.

Цветки чашевидные, насыщенно абрикосовые, иногда янтарные, аромат умеренный, напоминает мускус и специи. Согласно другому источнику в аромате присутствуют яблочный и лимонный оттенки. В рыхлых кистях, обычно по 3—7 шт, иногда более. Самый первый раскрывшийся в кисти цветок обычно самый крупный и более махровый.

Лепестков 25—30.

Цветение непрерывное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b до более тёплых.

Сорт идеален для выращивания на штамбе.

Устойчивость к мучнистой росе и чёрной пятнистости высокая.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Ссылки 
 Rosa 'Amber Queen' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Литература 
 
 
 

Amber Queen